Robert Russell Bennett (1894-1981), compositeur, orchestrateur et arrangeur américain ;
 Robert Bennett (1919-1974), athlète américain ;
 Robert Bennett (1933-), homme politique américain de l'Utah;
 Robert Bennett (1943-), nageur américain ;
 Robert Bennett (1927-2000), homme politique américain du Kansas.